Нижче наведено дискографію американського реп-гурту Migos.

Студійні альбоми

Мікстейпи

Сингли

Власні 

Примітки
 A  «Hannah Montana» не потрапив до Hot R&B/Hip-Hop Songs, натомість він посів 6-ту сходинку Bubbling Under R&B/Hip-Hop Singles, що є розширенням R&B/Hip-Hop Songs.

 B  «Look at My Dab» потрапив лише до Hot R&B/Hip-Hop Airplay.

Інших виконавців

Інші пісні, що потрапили до чартів

Гостьові появи 

 2013: «9 on Me» (Ballout з уч. Chief Keef та Migos)
 2013: «Bank of America» (Soulja Boy з уч. Migos)
 2013: «Carolina» (Dirty Dave з уч. Migos)
 2013: «Come Up Off of That» (DJ Scream з уч. Juicy J, Project Pat та Migos)
 2013: «Drugs Only» (Dirty Dave з уч. Migos)
 2013: «Flavor Flav» (Jermaine Miller з уч. Flavor Flav та Migos)
 2013: «Girls Kissing Girls» (Chaz Gotti з уч. Waka Flocka Flame, Bloody Jay та Migos)
 2013: «Jackie Chan» (Gucci Mane з уч. Migos)
 2013: «Jumping Like Jordan (Remix)» (Tyga з уч. Rich the Kid та Migos)
 2013: «Ken Nyugen» (Dirty Dave з уч. Chill Will та Migos)
 2013: «Long Time» (Gucci Mane з уч. Young Thug та Migos)
 2013: «Migo Lingo» (Hoodrich Pablo Juan з уч. Migos)
 2013: «Never Goin Broke» (Sonny Digital з уч. Que та Migos)
 2013: «Pesos» (J. Money з уч. Migos)
 2013: «Pull Up» (Rich the Kid з уч. Migos)
 2013: «Snake Nigga» (Kevin Gates з уч. Migos)
 2013: «Show Ya Pussy» (R. Kelly з уч. Juicy J та Migos)
 2013: «Wassaname» (Shy Glizzy з уч. Migos)
 2013: «Whippin a Brick» (Mike Will Made It з уч. Wiz Khalifa та Migos)
 2013: «Work» (Soulja Boy з уч. Migos)
 2013: «Young Nigga» (Sonny Digital з уч. Que та Migos)
 2014: «Ain't Workin Dat Move» (Rich the Kid з уч. Migos)
 2014: «Came In» (PeeWee Longway з уч. Migos)
 2014: «Drugs Only» (Chill Will з уч. Yung Fresh та Migos)
 2014: «Famous (Remix)» (Rich the Kid з уч. Migos та Riff Raff)
 2014: «Fuck the Rap Game» (Quality Control Music з уч. Jose Guapo та Migos)
 2014: «Gas» (Soulja Boy з уч. Migos)
 2014: «Giddyup» (Fat Trel з уч. Slutty Boyz та Migos)
 2014: «Goin Crazy» (Rich the Kid з уч. Migos)
 2014: «In My Hands» (Mike Will Made-It з уч. Migos)
 2014: «Kick the Door Down» (Quality Control Music з уч. Jose Guapo, MPA Duke та Migos)
 2014: «Lil Niggaz» (Lil Durk з уч. Migos та Cash Out)
 2014: «Pajama Pants» (Nick Cannon з уч. Future, Traphik та Migos)
 2014: «Pocket Watchin'» (Figg Panamera з уч. Migos)
 2014: «Shawn Kemp» (Chill Will з уч. Migos)
 2014: «She Like Me» (Shy Glizzy з уч. Migos)
 2014: «Slide Thru» (Rayven Justice з уч. Migos)
 2014: «Sloppy Toppy» (Travi$ Scott з уч. Migos та PeeWee Longway)
 2014: «Switcharoo» (PeeWee Longway з уч. Migos)
 2014: «Thank tha Plug» (Young Dolph з уч. Migos)
 2014: «Trap» (Rich the Kid з уч. Migos)
 2014: «Wet Wet» (Rich the Kid з уч. Migos)
 2014: «Winner» (Chinx з уч. Migos)
 2014: «Work» (Soulja Boy з уч. Migos)
 2014: «You Know It» (Jose Guapo з уч. Migos)
 2015: «2 Piece» (Mally Mall з уч. Migos, Eric Bellinger, Jeremih та Jazz Lazer)
 2015: «Actavis» (Soulja Boy з уч. Migos)
 2015: «Basic Bitch» (DJ Clue з уч. Meek Mill та Migos)
 2015: «Bricks» (Carnage з уч. Migos)
 2015: «Choices (Yup) — Remix» (E-40 з уч. Migos та Rick Ross)
 2015: «Dem Jean» (Timbaland з уч. Migos)
 2015: «Due2DaFact» (Skippa da Flippa з уч. Migos та PeeWee Longway)
 2015: «Every City We Go» (Kid Ink з уч. Migos)
 2015: «Found Out» (DJ Holiday з уч. Migos)
 2015: «Get Off My Line» (Mally Mall з уч. Migos)
 2015: «Giv No Fuks» (Jeremih з уч. Migos)
 2015: «Go Away (Remix)» (Woop з уч. Migos)
 2015: «Goin Down» (DJ Durel з уч. Migos та Rich the Kid)
 2015: «HHMS» (Lil Duke з уч. Migos)
 2015: «Ice Cream» (Gucci Mane з уч. Migos)
 2015: «Irresistible (Remix)» (Fall Out Boy з уч. Migos)
 2015: «Is You Mad» (Jose Guapo з уч. Migos)
 2015: «Look at Yo Bitch» (DJ E-Feezy з уч. Migos)
 2015: «Lotta Respect» (Boosie Badazz з уч. Migos)
 2015: «Luv in It» (Verse Simmonds з уч. Migos)
 2015: «Migo Gang x Slaughter Gang Music» (Rich the Kid з уч. Migos та 21 Savage Man)
 2015: «Money» (Lacrim з уч. Migos)
 2015: «Moses» (French Montana з уч. Chris Brown та Migos)
 2015: «Pass Me the Green» (Berner з уч. Migos)
 2015: «Phone Ringing» (Dj Durel з уч. Migos)
 2015: «Real & Fake» (YRN Lingo з уч. Migos)
 2015: «Scooby & Shaggy» (DJ Clue з уч. Migos)
 2015: «SRGYRN» (Johnny Cinco з уч. Migos)
 2015: «Trap Dab» (Hoodrich Pablo Juan з уч. Migos, Jose Guapo та PeeWee Longway)
 2015: «What You Know» (T-Pain з уч. K Camp та Migos)
 2015: «Whip It Remix» (Rich the Kid та ILoveMakonnen з уч. Migos)
 2015: «Who Dab Is» (Rich the Kid з уч. Migos та Skippa da Flippa)
 2015: «WTF Wrong» (Domingo та Mango з уч. Migos)
 2015: «Yeen Heard» (Soulja Boy з уч. Migos)

Посилання 

Migos
Migos